McGarvey ist der Familienname folgender Personen:

 Morgan McGarvey (* 1979), US-amerikanischer Politiker
 Robert N. McGarvey (1888–1952), US-amerikanischer Politiker
 Ryan McGarvey (* 1986), US-amerikanischer Blues- und Bluesrock-Gitarrist, Sänger und Komponist
 Seamus McGarvey (* 1967), britischer Kameramann für Spielfilme und Regisseur für Musikvideos
 William Henry McGarvey (1843–1914), kanadischer Ölpionier

Siehe auch:

 Garvey
 McGarvie